Uličník může být:

 chlapec, který provádí drobné prohřešky proti pravidlům slušného chování (také darebák, rošťák, nezbedník)

 příjmení osob

 David Uličník (* 1972) – český zpěvák a muzikálový herec
 Jakub Uličník  (* 1982) – český divadelní herec

 název knihy nebo databáze obsahující seznam ulic

 Běchovický uličník – kniha o ulicích v Běchovicích
 Mělnický uličník – kniha o ulicích v Mělníku
 Ostravský uličník – databáze ulic v Ostravě
 Pražský uličník – kniha o ulicích v Praze

 jiné významy

 Uličník – kulturní měsíčník města Ústí nad Labem
 Uličník – autobus městské části Praha 4 s pojízdným nízkoprahovým klubem pro děti a dospívající